Senožete so krajevno ime v Sloveniji:

 Senožete, Krško
 Senožete, Laško

Naselja v Sloveniji